Gianni Moscon (1994) – ciclista italiano
 Vanni Moscon (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano